Le Jardin des Arènes peut désigner :
 Le Jardin des Arènes-de-Montmartre, espace vert de Paris.
 Le Jardin des Arènes de Périgueux, espace vert.